

Persone
 Corinne Calvet (1925-2001) – attrice francese naturalizzata statunitense
 Francesc Calvet (1922-2001) – calciatore spagnolo
 Francisco Simón Calvet (1917-1978) – calciatore spagnolo
 Gérard Calvet (1927-2007) – abate francese
 Ignasi Calvet (1948) – fumettista spagnolo
 Raul Donazar Calvet, noto come Calvet (1934-2008) – calciatore brasiliano
 Ricardo Margarit Calvet (1884-1974) – canottiere spagnolo

Altro
 Casa Calvet – edificio storico di Barcellona
 Museo Calvet – museo di Avignone